Amerikai Egyesült Államok
Aliceville (Alabama)
Aliceville (Kansas)